De Football League Cup 2019/20, ook bekend als de EFL Cup, was de 60e editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 6 augustus 2019. In de finale, op 1 maart 2020 in het Wembley Stadium, won Manchester City met 1–2 van Aston Villa.

Schema

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

De finale werd op 1 maart 2020 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen.

Zie ook
 FA Cup 2019/20
 Premier League 2019/20

Bekervoetbal 2019/20
2020